Натуральне число 1689
 1689 рік до нашої ери
 1689 рік нашої ери